Прадус ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Кампу-дас-Вертентис. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сан-Жуан-дел-Рей. Население составляет 7948 человек на 2006 год. Занимает площадь 261,410 км². Плотность населения — 30,4 чел./км².

История 
Город основан 24 мая 1892 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 29.046.830,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.706,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,729 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс